Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) создан в 1956 году.

Деятельность Института направлена на исследование основных тенденций развития современной мировой политики и мировой экономики, на разработку надежной аналитической основы для принятия политических решений. Институт взаимодействует с федеральными и региональными органами власти России, средствами массовой информации, крупными государственными и частными компаниями, другими российскими и зарубежными исследовательскими центрами.

Институт самостоятельно определяет программу исследований в соответствии со своим Уставом. Исследования ИМЭМО РАН носят независимый, внепартийный характер.

Летом 2015 г. институту присвоено имя Е. М. Примакова. ИМЭМО РАН является организатором Примаковских чтений.

История 

ИМЭМО РАН является преемником Института мирового хозяйства и мировой политики, существовавшего с 1925 по 1947. После своего возникновения он приобрел репутацию авторитетного и не имеющего аналогов в СССР центра комплексных фундаментальных и прикладных социально-экономических, политических и стратегических исследований, ориентированных на анализ основных тенденций мирового развития. Затем из его состава выделился ряд проблемно-региональных научно-исследовательских институтов — Институт США и Канады, Институт Африки, Институт международного рабочего движения и др. Однако ИМЭМО РАН остается уникальным по широте охвата исследуемых проблем и комплексности научной проблематики аналитическим центром.

Свою основную миссию ученые Института видят в том, чтобы всесторонне исследовать реальные международные процессы, механизмы функционирования рыночной экономики и особенности политических систем зарубежных стран. В Институте накоплен значительный опыт анализа мировой экономики и международных отношений, создан существенный задел в исследовании различных стран мира. В стенах ИМЭМО РАН получила развитие отечественная политическая наука и экономическая теория, разрабатывалась прогностическая и аналитическая база для принятия политических решений. В фокусе внимания экономистов и политологов Института были и остаются вопросы, связанные с бурным развитием НТР, тенденциями глобализации, новыми вызовами международной безопасности, качественными изменениями в экономической и политической системе общества.

Приоритетные направления научной деятельности 
ИМЭМО РАН проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по следующим направлениям:
 Глобальное развитие и национальные интересы России:
— теории мирового хозяйства и международных отношений;

— прогнозирование глобального социально-экономического и политического развития (долгосрочные и краткосрочные прогнозы);

— тенденции и перспективы инновационного развития как важнейшего фактора экономического роста, инструменты и результаты научной и инновационной политики;

— формирование структуры, норм и принципов глобального управления и регулирования международно-политических процессов;

— социально-политические трансформации в современном мире, социокультурные факторы мирового развития и современные общественно-политические институты, идейно-политические размежевания и идентичности.
 Эволюция системы международных отношений, риски и гарантии международной безопасности:
— эволюция системы международных отношений, изменение её конфигурации, формирование новых проблемных полей;

— международная безопасность, предотвращение и урегулирование международных конфликтов, контроль над вооружениями, противодействие террористическим и иным трансграничным угрозам;

— ситуационный анализ ключевых вопросов взаимоотношений России с внешним миром, вызовов и возможностей обеспечения её интересов в формирующемся полицентричном мире.
 Комплексные исследования экономического, политического и социального развития ведущих стран и регионов мира:
— экономическое, политическое и социальное развитие стран и регионов мира;

— интеграционные и дезинтеграционные тенденции в мировой экономике и международной политике на глобальном и региональном уровнях;

— социально-экономические и политические процессы на постсоветском пространстве: стратегические интересы России;

— социально-экономическая динамика, вызовы социальной безопасности, миграционные процессы.
 Важнейшие тенденции и новые качественные характеристики мирового экономического развития, Россия в глобальной экономике:
— институциональные и структурные изменения в мировой экономике и международном разделении труда;

— оптимизация участия России в мирохозяйственных связях.

Примаковские чтения 
Основная статья: Примаковские чтения

Примаковские чтения — организованный ИМЭМО РАН крупный ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Е. М. Примакова. Примаковские чтения проводятся с 2015 года в Москве. Выездные сессии «Примаковских чтений» проводятся и в ряде других стран, в том числе в Армении, Болгарии и в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Директора ИМЭМО РАН 
Институт возглавляли выдающиеся учёные и политические деятели:
 акад. А. А. Арзуманян (1956—1965)
 д.э.н. В. Я. Аболтин (1965—1966, и. о.)
 акад. Н. Н. Иноземцев (1966—1982)
 акад. В. А. Мартынов (1982—1983, и. о.)
 акад. А. Н. Яковлев (1983—1985)
 акад. Е. М. Примаков (1985—1989)
 акад. В. А. Мартынов (1989—2000)
 акад. Н. А. Симония (2000—2006)
 акад. А. А. Дынкин (2006—2016, с декабря 2016 года — президент ИМЭМО РАН)
 член-корр. РАН Ф. Г. Войтоловский (с 2017)

Публикации и периодические издания 
 Политические идеологии и партийные системы: основные векторы трансформации во втором десятилетии XXI века / отв. ред. Э.Г. Соловьев ; ИМЭМО РАН. – Москва: Идея-Пресс, 2022. – 228 с. – ISBN 978-5-903927-36-4.
 Cовременная Франция: между тревогами и надеждами/С отв. ред.: М.В. Клинова, А.К. Кудрявцев, П.П. Тимофеев. – Москва: ИМЭМО РАН, 2022. – 256 с. – ISBN 978-5-9535-0605-2. – DOI 10.20542/978-5-9535-0605-2.
 Современный энергетический кризис: экономические, технологические и экологические риски/ под. ред. С.В. Жукова. – Москва: ИМЭМО РАН, 2022. – 148 с. – ISBN 978-5-9535-0608-3. – DOI 10.20542/978-5-9535-0608-3.
 Бубнова Н.И.  Военно-политический курс США во втором десятилетии ХХI века / Н.И.Бубнова ; ИМЭМО РАН. – Москва: Политическая энциклопедия, 2021. – 647 с. – ISBN 978-5-8243-2473-0.
 Барановский В.Г.  Международный ландшафт: эпоха перемен. Избранная аналитика / ИМЭМО РАН. – Москва: Издательство «Весь Мир», 2021. – 720 c. – ISBN 978 5 7777 0859 5. 
 Арбатов А.Г.  Стратегическая стабильность – оружие и дипломатия. – Москва: Изд-во «Весь Мир», 2021. – 432 с. – ISBN 978-5-7777-0810-6.
 Россия и мир: 2022. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз/ рук. проекта: А.А. Дынкин, В.Г. Барановский; отв. ред.: Г.И. Мачавариани, И.Я. Кобринская. – Москва: ИМЭМО РАН, 2021. – 130 с. – ISBN 978-5-9535-0600-7. – DOI 10.20542/978-5-9535-0600-7.
 Контуры мирового энергетического перехода  / под ред. С. В. Жукова. — М.: ИМЭМО РАН, 2020. — 122 с.
 Мировая экономика и энергетика: драйверы перемен  / под ред. С. В. Жукова. — М.: ИМЭМО РАН, 2020. — 164 с.
 Глобальные энергетические и экономические тренды  / под ред. С. В. Жукова. — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 194 с.
 Миграционные процессы в Евросоюзе: современные проблемы и вызовы  / под ред. О. Е. Трофимовой. — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 211 с.
 Миркин Я. М. Глобальные финансы: будущее, вызовы роста  / Я. М. Миркин при участии Т. В. Жуковой, А. В. Комовой, М. М. Кудиновой; ИМЭМО РАН. — М.: Изд-во «Лингва-Ф», 2019. — 192 с.
 Поливач А. П. Валютный курс и внешняя торговля ведущих стран мира.  — М.: Изд-во «Весь Мир», 2019. — 422 с.
 Примаковские чтения 2019. Возвращение к конфронтации: есть ли альтернатива? Сборник материалов международного форума, Москва, 10-11 июня 2019 г . — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 136 с.
 Россия и мир: 2020. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз  / рук. проекта: А. А. Дынкин, В. Г. Барановский; отв. ред.: Г. И. Мачавариани, И. Я. Кобринская. — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 172 с.
 Россия и мир: 2024. Экономика и внешняя политика  / рук. проекта: А. А. Дынкин, В. Г. Барановский; отв. ред.: Г. И. Мачавариани, И. Я. Кобринская. — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 42 с.
 Садовая Е. С., Сауткина В. А., Зенков А. Р. Формирование новой социальной реальности: технологические вызовы.  — М.: ИМЭМО РАН, 2019. — 190 с.

Периодические издания ИМЭМО РАН :
 Журнал Мировая экономика и международные отношения 
 Журнал Россия и новые государства Евразии 
 Журнал Пути к миру и безопасности 
 Журнал Анализ и прогноз 
 Информационно-аналитический ежегодник Год планеты 
 Бюллетень Российский Экономический Барометр  (на русском и английском языках)
 Ежегодник СИПРИ 
 Еегодник Russia: arms control, disarmament and international security 
 Ежегодник «Запад-Восток-Россия»  Отв. ред. В. Г. Хорос, Д. Б. Малышева. М.: ИМЭМО РАН, 2013. — 213 с.
 Статистическое издание Основные показатели развития мировой экономики 
 Издание Мировое развитие . Материалы конференций молодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН

Литература 
 Основы теории международных отношений: Опыт ИМЭМО в 1970-е годы /кол. авторов под ред. акад. Н. Н. Иноземцева; составители: Н. А. Косолапов, А. А. Алешин, А. А. Давыдов, С. В. Кислицын. – Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2022. – 623 с. – ISBN 978-5-7567-1214-8.
 Автономов В. С. Экономическая теория в ИМЭМО: советский период . // Вопросы экономики. 2016. № 11. С. 117—134.
 
 
 Наш Примаков.  / Под ред. Н. И. Ивановой; ИМЭМО РАН. — М.: Магистр, 2016. — 224 с.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 60-летие ИМЭМО РАН 
 «Примаковские чтения»  — международный форум экспертов, дипломатов и политиков, посвященный памяти ученого и государственного деятеля академика Е. М. Примакова.

 
Экономические научные организации
Научные институты, основанные в 1956 году
Аналитические центры России
Евгений Максимович Примаков
Аналитические центры по внешней политике и стратегии